.int, de topleveldomeinnaam voor internationale organisaties, geïntroduceerd in 1988.
 een instructie ter aanduiding van integere getallen in verschillende computertalen, bijvoorbeeld integer (informatica).
 int, een populaire aanduiding voor integralen in de wiskunde.